Shockley je lahko:
 William Bradford Shockley, ameriški fizik
 D.J. Shockley